Az albániai Szuperliga 1998/1999-es szezonját tartalmazó lap.

Végeredmény

Eredmények

Források 

Albania - végeredmény (RSSSF)

Albán labdarúgó-bajnokságok
Albán 1